El término Barguzín puede referirse a:

El río Barguzín, afluente del lago Baikal, en Rusia.
Los montes de Barguzín, cordillera de Siberia, al este del lago Baikal, en Rusia.
La reserva natural Barguzín, que ocupa parte de esta cordillera.
La llanura de Barguzín, en el valle del río del mismo nombre
 Barguzín, localidad rural de la República de Buriatia.